Campamento ist der Name mehrerer Gemeinden:

 Campamento (Antioquia), Municipio im Departamento Antioquia, Kolumbien
 Campamento (Olancho), Gemeinde (Municipio) im Departamento Olancho, Honduras
 Campamento (San Roque), Ortsteil von San Roque, Provinz Cádiz, Spanien